Sisi ist der Name von:
 Elisabeth von Österreich-Ungarn (1837–1898), bekannt als Sisi bzw. Sissi
 Abd al-Fattah as-Sisi (* 1954), ägyptischer Feldmarschall und Präsident
 David Sisi (* 1993), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Dirar Abu Sisi (* 1969), arabischer Ingenieur
 Philippe El Sisi (* 1984), ägyptischer Trance-Künstler

Sisi bezeichnet:
 Sisi (Belu), ein Ort im indonesischen Westtimor
 Sisi (Film), ein zweiteiliger TV-Film über das Leben von Elisabeth von Österreich-Ungarn, 2009
 Sisi (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2021)
 Sisi (Insel), eine Insel, die zu Papua-Neuguinea gehört
 Sisi – Kaiserliche Schönheit, Musical von Roland Baumgartner (1991)
 Sisi & Ich, Spielfilm von Frauke Finsterwalder (2023)
 Sisi ... und ich erzähle euch die Wahrheit, Film von Kurt Mündl, 2012
 Sisi, Dorf in der Gemeinde Goudoumaria in Niger, siehe Sissi (Goudoumaria)
 SiSi, niederländische Getränkemarke

SISI steht für:
 Short Increment Sensitivity Index, ein Verfahren der subjektiven Audiometrie, siehe SISI-Test 

Siehe auch:
 Sissi
 Sissy

Abkürzung